Con la locuzione indice di Gini, in statistica, possono intendersi due indicatori:
 Indice di concentrazione di Gini, misura la concentrazione di variabili quantitative trasferibili;
 Indice di eterogeneità di Gini, misura la mutabilità per variabili qualitative.
Esiste inoltre il:
 Coefficiente di Gini, indice della diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza di una popolazione.

Pagine correlate 
Corrado Gini